Akut accent kan avse:
 Akut accent – röstens tonhöjd stiger en aning under uttalet av den ordstavelse som har huvudtryck, se ordaccent
 Akut accent (´– ó) – en liten streckmarkering som används i text för att ge anvisningar om hur ett ord uttalas, se accenttecken

Se även 
 Accent
 Grav accent